Charente – rzeka we Francji
 Charente – francuski departament
 Charente-Maritime – francuski departament